

Édition 
 Casa musicale Lucca, maison d'édition musicale italienne.

Patronyme 

 Francesco Lucca (1802-1872), éditeur italien ;
 Giovannina Lucca (1810-1894), éditrice italienne ;
 Papo Lucca (1946-), pianiste portoricain ;
 Pauline Lucca (1841-1908), soprano autrichienne ;
Rafael Arráiz Lucca (1959-), essayiste, poète et historien vénézuélien ;
 Riccardo Lucca (1997-), coureur cycliste italien.

Toponyme 

 Lucca, zone non incorporée située dans le comté de Barnes, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Lucca, nom italien de la ville de Lucques ;
 Bagni di Lucca, commune italienne de la province de Lucques.

Autres
Lucca, personnage du jeu vidéo Chrono Trigger.